Der Name Night Passage steht für

 den englischen Originaltitel des Western Die Uhr ist abgelaufen
 ein Album der Band Weather Report, siehe Night Passage (Album)